Сен-Жак () — французская фамилия и топоним:
Персоналии
 Сен-Жак, Бруно (род. 1980) — канадский хоккеист.
 Сен-Жак, Давид (род. 1970) — канадский космонавт.
 Сен-Жак, Дайан (род. 1953) — канадский политик.

Топонимы
 Сен-Жак (Франция) — коммуна во Франции, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.
 Сен-Жак (Квебек) — муниципалитет в Квебеке, Канада.

 Башня Сен-Жак — отдельно стоящая башня в одноимённом сквере 4-го округа Парижа, бывшая колокольня церкви Сен-Жак-ла-Бушери.